Pilule rouge peut faire référence à : 

 une partie d'un concept issu du film Matrix, le choix entre pilule rouge et pilule bleue ;
 une des deux parties de l'album Mon cœur avait raison, du chanteur français Maître Gims ;
 un épisode de la série The Good Wife.

Voir aussi 
 The Red Pill.